Капоне — имя собственное.
 Капоне, Аль — Альфонсо Габриэль «Большой Аль» Капо́не (итал. Alphonso Gabriel "Great Al" Capone; 17 января 1899 — 25 января 1947) — американский гангстер, действовавший в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.
 Капоне, Винченцо, при рождении — Джеймс Винченцо Капоне, также известен как Ричард «Two-Gun» Харт (англ. James Vincenzo Capone; 1892—1952) — брат Аль Капоне, одного из известнейших мафиозо Чикаго.

Фильмы 
 Аль Капоне — американская криминальная драма 1959 года.
 Капоне — американский драматический фильм 1975 года.
 Месть Аль Капоне — американский криминальный телефильм 1989 года.
 Капоне. Лицо со шрамом — американская криминальная драма 2020 года.